Die Zweite Division 1923/24 war die zehnte Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 2. September 1923 und endete am 13. April 1924.

Modus 
Die Liga wurde in zwei Gruppen zu je 14 Mannschaften unterteilt. Diese spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenersten stiegen direkt in die Erste Division auf. Die beiden Gruppenzweiten ermittelten im Play-off den dritten Aufsteiger. Die letzten vier Teams stiegen ab.

Abschlusstabellen

Gruppe A

Gruppe B

Entscheidungsspiele

Play-off Gruppensieg 

|}

Aufstiegs-Play-off 

|}

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Fußballsaison 1923/24